Ngebel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ngebel, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ngebel, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar